nogaj nyelv
 nogaj nép
 Nogaj tatár hadúr